Das Kunstspringen vom 3-m-Brett der Frauen bei den Olympischen Spielen 1972 in München wurde am 27. und 28. August 1972 in der Olympia-Schwimmhalle ausgetragen.

Am ersten Wettkampftag mussten die Athletinnen sieben Sprünge absolvieren. Die besten 12 qualifizierten sich für das Finale am Folgetag, wo drei weitere Sprünge folgten, deren Punktzahl zu der des Vortages addiert wurde.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Kunstspringen Einzel Frauen